Il tulipano nero può riferiris a:
Il tulipano nero (tit. orig. La tulipe noire), romanzo di Alexandre Dumas padre
Il tulipano nero, film del 1965
Il Tulipano Nero, manga
Tulipano Nero, soprannome dell’Antonov An-12 per il trasporto dei corpi dei militari caduti e poi, per sinedocche, nome di alcuni monumenti ai caduti negli ex paesi dell’Unione Sovietica